Саманта Стосур була чинною чемпіонкою, but не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфіналом через травму лівого зап'ястка.

Каролін Гарсія виграла титул, у фіналі перемігши Міряну Лучич-Бароні з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2016
2016 у французькому спорті